Eerste klasse (1983/1984) była 81. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Standard Liège. Nowym mistrzem Belgii został zespół KSK Beveren.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii